Campeonato Brasileiro de Rugby pode se referir a:

Campeonato Brasileiro de Rugby XV - Modalidade de rugby union XV masculino adulto
Campeonato Brasileiro de Rugby Sevens ou Brasil Sevens - Modalidade de rugby union sevens
Super Sevens - Circuito brasileiro feminino adulto de rugby sevens
Copa Cultura Inglesa de Rugby Juvenil - Torneio nacional de seleções para categorias de base masculinas em formato XV